Меркиш-Лух () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Хафельланд. Подчиняется управлению Неннхаузен.  Население составляет 1330 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 71,02 км². Официальный код  —  12 0 63 186.

Коммуна подразделяется на 6 сельских округов.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга